Laxmannia är ett släkte av sparrisväxter. Laxmannia ingår i familjen sparrisväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sparrisväxter
Laxmannia